El nombre Zhang Jie puede referirse a las siguientes personas:

Zhang Jie, físico chino;
Zhang Jie, actor y cantante chino;
Zhang Jie, esgrimidor chino;
Zhang Jie, halterófilo chino.